Gorki kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Horkі, distriktshuvudort, Mahiljoŭs voblast,

Ryssland 

 Gorki Leninskije, Moskva oblast, 
 Nizjnij Novgorod, oblasthuvudort, Nizjnij Novgorod oblast, 
 Gorki Sucharevskije, ort, Moskva oblast, 
 Gorki (ort), Moskva oblast,  <!-ru:Горки (Ленинский район) Ej samma som Gorki Leninskije -->
 Brykovy Gory, ort, Vladimir oblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar